Заря — посёлок в Инсарском районе Мордовии в составе городского поселения Инсар.

География 
Находится на расстоянии примерно 2 километра по прямой на север от районного центра города Инсар.

История 
Основан в начале 1930-х годов переселенцами из села Новое Пшенево.

Население 

Постоянное население составляло 51 человек (мордва 80 %) в 2002 году, 20 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Инсарского района